TRM steht für:
 Teleradio-Moldova
 Thermoremanente Magnetisierung (Thermoremanenz), vom Erdmagnetfeld glutflüssigen vulkanischen Gesteinen während ihrer Abkühlung aufgeprägt
 Trade Relationship Management
 Translationszentrum für Regenerative Medizin Leipzig
 französische Lastkraftwagen: TRM 2000, TRM 4000, TRM 10000
 „time reversal mirror“: siehe Optische Phasenkonjugation
 transplantation related mortality/morbidity
 Talent Relationship Management
 TheaterRaum München

TrM steht für:
 Truppmann der Feuerwehr

trm steht für:
 Tregami (ISO-639-3-Code), eine der Nuristani-Sprachen der Nuristani in den Bergregionen Afghanistans und Pakistans

Abkürzung